Con il termine coefficiente di trasporto si indicano delle grandezze fisiche nell'ambito dei fenomeni di trasporto, alcuni esempi sono:
 Coefficiente di trasporto di materia
 Coefficiente di trasporto di calore
 Coefficiente di trasporto di quantità di moto
 Coefficiente di trasporto di carica elettrica

Pagine correlate 
 Coefficiente di scambio
 Coefficiente di trasferimento